Амад может означать:

Персоналии 
 Амад, Альбер (1856—1941) — французский дивизионный генерал.
 Амад аль-Хосни (род. 1984) — оманский футболист.

Прочее 
 «Амад» — секретный иранский научно-исследовательский проект 2000—2003 годов, целью которого являлась разработка и испытание ядерной боеголовки для баллистической ракеты.